Arseniusz Szumowski (1887–1967) – ukraiński inżynier-mechanik
 Grzegorz Szumowski (ur. 1946) – polski rysownik
 Jan Szumowski (zm. 1678) – podskarbi nadworny koronny
 Łukasz Szumowski (ur. 1972) – polski kardiolog i elektrofizjolog, minister zdrowia
 Maciej Szumowski (1939–2004) – polski dziennikarz i reżyser filmów dokumentalnych
 Piotr Szumowski (1897–1996) – polski przedsiębiorca, działacz spółdzielczy, polityk
 Tadeusz Szumowski (ur. 1951) – polski historyk i dyplomata
 Władysław Szumowski (1875–1954) – polski lekarz, historyk medycyny i filozof

Zobacz też 
 Szumowska